Latrobe, variante de La Trobe, désigne des personnages historiques, ainsi que des lieux géographiques nommés d'après ces personnalités.

Patronyme 

 Benjamin Henry Latrobe (1764-1820), un architecte britannique ;
 Charles Joseph Latrobe (1801-1875), premier gouverneur adjoint de la colonie de Victoria, en Australie ;
 Christian Ignatius Latrobe (1758-1836), ecclésiastique, musicien et compositeur britannique ; 
 Ferdinand Claiborne Latrobe (1833-1911), homme politique américain
 Johann Friedrich Bonneval Latrobe (1769-1845), musicien et compositeur britannique.

Toponyme 

 Latrobe, localité du conseil de Latrobe en Tasmanie ;
 Latrobe, rivière australienne de l'État de Victoria ;
 Latrobe, localité de Pennsylvanie ;
 Conseil de Latrobe, zone d'administration locale de la Tasmanie en Australie ;
 Vallée Latrobe, vallée australienne de l'État de Victoria ;
 Ville de Latrobe, localité australienne de l'État de Victoria.

Autre 
 La pépite Latrobe, un des plus grands groupes de cristaux d'or cubiques connus dans le monde.

Voir aussi 

 , qui reprend une partie des entrées ci-dessus.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme